Strepenziekte bij gerst wordt veroorzaakt door Drechslera graminea
Strepenziekte bij haver wordt veroorzaakt door Drechslera avenae